Gašper Krošelj, slovenski hokejist, * 9. februar 1987, Ljubljana.

Krošelj je kariero začel pri klubu HK Slavija v sezoni 2002/2003, v sezonah 2004/2005 in 2005/2005 pa je igral v slovaški mladinski ligi za kluba VTJ Topolcalny in MsHK Zilina. Štiri sezone je igral za hrvaški KHL Medveščak, kjer je bil drugi vratar za Robertu Kristanu, sredi sezone 2011/12 pa je iz kluba HK Jesenice prestopil v danski AaB Ishockey. V sezoni 2012/13 je član kluba Herlev IC v danski ligi, sredi sezone 2013/14 je prestopil v klub Sparta Sarpsborg v norveški ligi. Sezono 2014/15 je branil za klub IK Oskarshamn švedske 2. lige, pred sezono 2015/16 pa se je vrnil k Medveščaku, ki igra v ligi KHL.

Za slovensko reprezentanco je prvič nastopil na pripravljalnem turnirju decembra 2012 v Lyonu. Na svetovnih prvenstvih je prvič nastopil leta 2015 na prvenstvu elitne divizije, ko je branil na dveh tekmah, tudi ob edini zmagi reprezentance proti danski reprezentanci, ko je dosegel shutout.

Pregled kariere

|-
| HK Slavija
| Slovenska ml. liga
| 02/03
|
|
| 18
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 03
|
| 5
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5.03
| .848
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 03/04
|
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 03/04
|
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska ml. liga
| 03/04
|
|
| 20
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 04
|
| 5
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.79
| .920
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VTJ Topoľčany
| Slovaška liga U18
| 04/05
|
| 2
|
|
|
|
| 0
| 1.50
| .932
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VTJ Topoľčany
| Slovaška liga U20
| 04/05
|
| 47
|
|
|
|
| 4
| 3.88
| .897
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 05
|
| 2
| 2
|
|
|
|
| 0.60
| .983
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MsHK Žilina
| Slovaška liga U18
| 05/06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MsHK Žilina
| Slovaška liga U20
| 05/06
|
| 31
|
|
|
|
| 8
| 2.17
| .935
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 05/06
|
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 06
|
| 4
| 5
|
|
|
|
| 1.64
| .942
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 16
| 16
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.44
| .893
|
| 2
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.00
|
|-
| KHL Medveščak
| Hrvaška liga
| 06/07
|
| 10
| 11
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.04
| .927
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska ml. liga
| 06/07
|
| 1
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 7.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 1
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.06
|
|
| 0
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 11
| 20
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.24
|
|
| 2
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.50
|
|-
| KHL Medveščak
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 36
|
|
|
|
|
| 1.65
|
|
| 7
|
|
|
|
|
| 2.42
|
|-
| KHL Medveščak
| Hrvaška liga
| 08/09
|
| 4
|
|
|
|
|
| 2.61
| .907
|
| 2
|
|
|
|
|
| 2.08
| .915
|-
| KHL Medveščak
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 7
|
|
|
|
|
| 3.03
| .913
|
| 6
|
|
|
|
|
| 2.06
| .917
|-
| KHL Medveščak II
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 14
|
|
|
|
|
| 3.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak II
| Hrvaška liga
| 09/10
|
| 2
|
|
|
|
|
| 2.53
| .917
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 10
|
|
|
|
|
| 4.76
| .872 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak II
| Hrvaška liga
| 10/11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3
|
|
|
|
|
| 4.19
| .890
|-
| Team Zagreb
| Slohokej liga
| 10/11
|
| 4
|
|
|
|
|
| 2.51
| .911
|
| 4
|
|
|
|
|
| 4.52
| .856
|-
| HK Jesenice
| Avstrijska liga
| 11/12
|
| 23
|
|
|
|
|
| 2.77
| .929
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slohokej liga
| 11/12
|
| 2
|
|
|
|
|
| 2.88
| .915
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AaB Ishockey
| Danska liga
| 11/12
|
| 4
|
|
|
|
|
| 0.90
| .968
|
| 13
|
|
|
|
|
| 2.79
| .897
|-
| Herlev IC
| Danska liga
| 12/13
|
| 34
|
|
|
|
|
| 2.79
| .918
|
| 4
|
|
|
|
|
| 2.74
| .928
|-
| Sparta Sarpsborg
| Norveška liga
| 13/14
|
| 36
|
|
|
|
|
| 2.09
| .922
|
| 5
|
|
|
|
|
| 3.01
| .914
|-
| IK Oskarshamn
| Švedska 2. liga
| 14/15
|
| 44
|
|
|
|
|
| 2.47
| .919
|
| 
|
|
|
|
|
| 
| 
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 15
|
| 2
|
|
|
|
|
| 2.00
| .929
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski vratarji
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Olimpijski tekmovalci za Slovenijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2018
Hokejisti HK Slavija
Hokejisti KHL Medveščak
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK Jesenice Mladi
Hokejisti Team Zagreb
Hokejisti AaB Ishockey
Hokejisti Herlev IC
Hokejisti Sparta Sarpsborg
Hokejisti IK Oskarshamn
Ljubljanski športniki